Wellingara eller Willingara kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Wellingara (ort i West Coast), 
 Wellingara (ort i Central River), 
 Wellingara Buba Bah, ort i Central River, 
 Wellingara-Ba, ort i Lower River,